Il singolare del torneo di tennis Aix-en-Provence Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Fabrice Santoro che ha battuto in finale Arnaud Clément 1-6, 7-65, 6-3.

Teste di serie 

 Arnaud Clément (finale)
 Hicham Arazi (semifinali)
 Thomas Enqvist (secondo turno)
 Fabrice Santoro (Campione)

 Nicolas Escudé (primo turno)
 Cyril Saulnier (quarti di finale)
 Richard Gasquet (secondo turno)
 Florian Mayer (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Aix-en-Provence Challenger 2004